— японская фамилия.

Известные носители:
 Мацуока, Ёсицугу (род. 1986) — сэйю, лауреат премии Seiyu Awards.
 Мацуока, Ёсиюки (род. 1957) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр 1984 года.
 Мацуока, Ёсукэ (1880—1946) — министр иностранных дел Японии.
 Мацуока, Комакити (1888—1958) — японский государственный деятель, председатель Палаты представителей парламента Японии (1947—1948).
 Мацуока, Пётр Магосиро (1887—1980) — первый епископ Нагои.
 Мацуока, Сюдзо (род. 1967) — японский теннисист и телекомментатор.
 Мацуока, Такаси (род. 1954) — японо-американский писатель.
 Мацуока, Тосикацу (1945—2007) — министр сельского хозяйства Японии.
 Мацуока, Юки (род. 1970) — сэйю.